Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Méribel. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Kanadyjka Kerrin Lee-Gartner, srebro wywalczyła Hilary Lindh z USA, a brąz zdobyła Austriaczka Veronika Wallinger.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992